Влади́мир Па́влович Небе́ра (; 2 июля 1924, Киев — 18 октября 1994, Киев) — украинский советский кинорежиссёр-документалист, оператор и педагог.

Биография 
Участник Великой Отечественной войны.

В 1949 году окончил Киевский институт театрального искусства. В 1950 году зачислен режиссёром в штат студии «Укркинохроника». Писал сценарии к своим фильмам либо самостоятельно, либо в соавторстве. С 1966 года — заведующей кафедрой кинорежиссуры Киевского института театрального искусства. Среди учеников Олег Бийма, Игорь Минаев и другие. Член КПСС в 1945—1991 годах.

Сын Павел Небера, кинооператор и сценарист.

Фильмография

Режиссёр 
  — Большие перемены (с М. Л. Юдиным)
  — 150-летие Харьковского университета (с М. Л. Юдиным)
  — Киев, 1957
  — Красочный мир великой реки
  — С киноаппаратом по Кракову
  — Первомай в Киеве
  — Мы с Украины
  — Дорога мужественных (с Л. С. Френкелем)
  — Сын Украины
  — Золотые ворота (с Л. С. Френкелем)
  — Сто дней за океаном
  — Украина — шаги пятилетки (ТВ)
  — Гвардейцы хлебного поля (ТВ)
  — Продолжение подвига (ТВ)

Сценарист 
  — Киев, 1957 (с Борисом Палийчуком)
  — С киноаппаратом по Кракову (с Л. Д. Дмитерко)
  — Первомай в Киеве
  — Мы с Украины (с А. С. Малышко)
  — Сын Украины
  — Золотые ворота
  — Сто дней за океаном
  — Украина — шаги пятилетки (ТВ, с А. А. Ткаченко)
  — Гвардейцы хлебного поля (ТВ, с А. Форостяной)
  — Продолжение подвига (ТВ, с А. Форостяной)

Награды 
 1959 — приз Всесоюзного кинофестиваля («С киноаппаратом по Кракову»)
 1960 — Заслуженный деятель искусств Украинской ССР

Примечания

Литература 
 Кино: Энциклопедический словарь / Гл. ред. С. И. Юткевич Москва, Советская энциклопедия, 1987. — с. 87

Ссылки 
 
 Владимир Небера на сайте КиноПоиск

Пехотинцы Великой Отечественной войны
Кинорежиссёры-документалисты Украины
Кинорежиссёры-документалисты СССР
Члены КПСС